L'appellation « demeure de maître de forges » peut faire référence à deux monuments historiques français :
 la demeure de maître de forges de Bourg-de-Sirod ;
 la demeure de maître de forges de Dampierre-sur-Salon.